Синеклиза (от  — «вместе» и  — «наклонение»), сводовое опускание поверхности кристаллического фундамента поверхностных плит, имеющие в горизонтальном плане неправильно округлые или овальные очертания (до нескольких сотен, иногда более тысячи километров в поперечнике) и глубину обычно до 3—5 км (реже больше). Обычно вызывается таянием подземных ледников.

 Cинеклиза — является противоположностью антеклизы.

Описание 
Синеклизы развиваются длительно (сотни млн лет), со сравнительно небольшим изменением контуров; мощность осадков и полнота разреза возрастают к центру синеклизы и убывают к периферии, где разрез характеризуется обилием перерывов в осадконакоплении. 

Синеклизы нередко развиваются над авлакогенами, часто состоят из отдельных впадин, осложнённых валами.

Термин 
В 1909 году термин Синеклиза предложил А. П. Павлов:  «Значительно удлинённые, но широкие и пологие прогибы континентальных областей земной коры существенно отличаются от синклинальных складок и геосинклиналей»… и называются синеклизами.

Основные синеклизы 

 Прикаспийская синеклиза (Казахстан, Россия)
 Московская синеклиза (Россия)
 Мезенская синеклиза (Россия)
 Балтийская синеклиза (Россия)
 Курейская синеклиза (Россия)
 Ангарская синеклиза (Россия)
 Тунгусская синеклиза (Россия)
 Вилюйская синеклиза (Россия)
 Печорская синеклиза (Россия)
 Причерноморская синеклиза (Украина)
 Бохайваньская синеклиза (Китай)
 Кайфын-Хэфэйская синеклиза (Китай)
 Ордосская синеклиза (Китай)
 Удоканская синеклиза (Россия)
 Трансваальская синеклиза (ЮАР)
 Мак-Артур (синеклиза) (Австралия)
 Атабаскийская синеклиза (Канада)
 Виндийская синеклиза (Индия)
 Сан-Франсиску (синеклиза) (Бразилия)
 Таудени (синеклиза) (Алжир)
 Конголезская синеклиза (ДР Конго)
 Амазонская синеклиза (Бразилия)
 Парана (синеклиза) (Аргентина)
 Мараньон (синеклиза) (Перу)
 Парижская синеклиза) (Франция)
 Аквитанская синеклиза (Франция)
 Днепровско-Донецкая синеклиза (Украина)
 Калахари (синеклиза) (Ботсвана)

См. также 
 Антеклиза — противоположность синеклизе.
 Синклиналь
 Синклинорий

Примечания 

Тектоника